Туртре́с () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 510 км на південь від Парижа, 90 км на південний схід від Бордо, 37 км на північний захід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 55 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 138,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Туртрес на сайті французького Національного інституту географії
 Туртрес на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Туртрес на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Туртрес на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Туртрес на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна